Amandine Bouillot (née en 1984), archère française
François Bouillot (né en 1964), escrimeur français
Laura Bouillot (née en 1992), footballeuse française
Michel Bouillot (1929-2007), artiste et écrivain français
René Bouillot (1930-2013),  journaliste et expert photographique français
Sébastien Bouillot (né en 1982), joueur de rugby à XV français